Эдуард Лехо́вич (); — польский юрист, правовед — директор департамента Президиума Совета Министров Польской Республики.

Польский адвокат. После обретения Польшей независимости в 1918 году, служил в канцелярии Совета Министров. Принимал участие в подготовке текста мирного договора на советско-польских переговорах в Риге в 1920, 1921 годах.

После завершения советско-польской войны, в 1920 и 1921 годах, входил в состав польской полномочной делегации на переговорах по заключению мирного договора c РСФСР, УССР и БССР в Риге.

18 марта 1921 года был одним из представителей Польской Республики, подписавшим Рижский мирный договор.

В середине 1920- х годов служил директором департамента Президиума Совета Министров Польской Республики.

2 мая 1922 года награждён Крестом командора ордена возрождения польского.

Награды 
 Командорский Крест ордена возрождения Польши (1922)

Примечания

Статьи и публикaции

Ссылки 
 
 
 
 Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne